Greensburg é um nome de diversas localidades dos Estados Unidos da América:
Greensburg (Indiana)
Greensburg (Kansas)
Greensburg (Kentucky)
Greensburg (Pensilvânia)
Greensburg (Virgínia Ocidental)
Greensburg (Louisiana)
Greensburg (Ohio)

Desambiguações de topônimos